HMS Vindex — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Vindex (1915) — авиатранспорт. На службе с 1915 по 1920 годы.
 HMS Vindex (D15) — эскортный авианосец типа «Найрана». Спущен на воду в 1943 году. Продан в 1947 году.